Hönesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hönesjön, Skåne, sjö i Örkelljunga kommun, 
Hönesjön, Småland, sjö i Älmhults kommun,  (16,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn